Gänsdorf ist der Name folgender Orte:

 Gänsdorf (Straßkirchen), Ortsteil der Gemeinde Straßkirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Gänsdorf (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft der Gemeinde Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Gänsdorf, deutscher Name des Ortsteils Genterovci von Lendava, Slowenien

Siehe auch:
  Solarfeld Gänsdorf
 Gansdorf